Q11 ou Q-11 est un sigle qui peut faire référence à :
 Anophtalmie, la microphtalmie et la macrophtalmie d'après la classification internationale des maladies ;
 ARA Comodoro Rivadavia (Q-11), un navire océanographique de la Marine argentine.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres